

Patronymes 

 María Fasce (née en 1969), écrivaine argentine.
 Marie Thérèse Fasce (1881-1947), religieuse italienne, bienheureuse.

Héraldique 
 Fasce, pièce héraldique en forme de bande horizontale.